

Geografia 
 Assia (in tedesco Hessen), uno dei sedici stati federati della Germania;
 Assia villaggio del distretto di Famagosta, Cipro;
 Assia, centro abitato e comune del Libano

Genealogie 
 Casato d'Assia, dinastia regnante tedesca;
 Sovrani d'Assia;
 Assia-Kassel, ramo della Casa d'Assia;
 Linea di successione al trono d'Assia.

Storia 
 Assia (elettorato), antico Stato tedesco (1803-1866);
 Assia-Darmstadt (granducato), antico Stato tedesco, indipendente fino al 1918;
 Assia-Homburg, antico Stato tedesco, estinto nel 1866;
 Assia-Kassel (langraviato), antico Stato tedesco (1567-1803), poi elevato ad Elettorato d'Assia;
 Assia-Marburgo (langraviato), antico Stato tedesco, confluito nell'Assia-Darmstadt e Assia-Kassel;
 Assia-Nassau, antica provincia della Prussia;
 Assia-Philippsthal (langraviato), antico Stato tedesco;
 Assia-Philippsthal-Barchfeld (langraviato), antico Stato tedesco;
 Assia Renana, regione storico-geografica della Germania, da ultimo appartenuta al granducato di Assia-Darmstadt;
 Assia-Rheinfels (langraviato), antico Stato tedesco;
 Assia-Rotenburg (langraviato), antico Stato tedesco, confluito nel 1834 nell'Assia-Kassel;
 Assia-Wanfried (langraviato), antico Stato tedesco, confluito nel 1755 nell'Assia-Rotenburg;
 Grande Assia, stato provvisorio (1945-1946) della Germania sotto occupazione alleata, corrispondente all'attuale Assia;
 Assia Granducale, comprendente i territori dell'Assia escluso l'Assia-Kassel da cui si separò nel XVI secolo.